Сан-Дамьяно-д’Асти () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 8329 человек (2008), плотность населения составляет 173 чел./км². Занимает площадь 48 км². Почтовый индекс — 14015. Телефонный код — 0141.

Покровителем населённого пункта считается святой Рох.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Кринс, Швейцария

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20100111070901/http://www.comunesandamianodasti.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики